Příjmení Henych nese více různých osobností:

 Eva Henychová (* 1974) – česká folková písničkářka, textařka a hudební skladatelka křesťanského zaměření
 Petr Henych (* 1968) – český rockový kytarista
 Stanislav Henych (* 1949) – český běžec na lyžích
 Václav Henych (* 1950) – vysoký český úředník
 Vlasta Henych (* 1962) – český metalový baskytarista a zpěvák